Eichenweg steht für folgende geographische Objekte:

 Eichenweg (Engen), Höfe bei Zimmerholz, Stadt Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Eichenweg (Gemeinde Altenberg), Ortsteil der Gemeinde Altenberg bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Eichenweg (Gemeinde Oberhofen), Ortsteil der Gemeinde Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich